Веро — неоднозначное слово. Может означать:
Топоним
 Веро — коммуна во Франции, департамент Аверон.
 Веро — коммуна во Франции, департамент Шер.
 Веро — коммуна во Франции, департамент Южная Корсика.
Персоналии
 Веро, Дарси (род. 1976) — профессиональный канадский хоккеист. 
Другое
 Vero — линия клеток.
 ВЕРО — Воронежская Еврейская Религиозная Община.